Клопп () — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Ніко Клопп (1894 — 1930) — люксембурзький художник
 Юрген Клопп (1967) — німецький футболіст і тренер

Див. також 
 Клоп